O Eastern Star Football Club é um clube de futebol com sede em Vientiane, Laos. A equipe compete no Campeonato Laosiano de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2008.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Laos
Clubes de futebol fundados em 2008